"Ranco" pode significar:

 Ranco, comuna italiana
 Ranco (província), província chilena
 Lago Ranco (comuna), comuna chilena de Los Rios
 Lago Ranco

Ver também
 Ranço

Desambiguações de topônimos